Гора Іїдзуна
Іїдзуна (Наґано)